Malawi kwacha
Zambiai kwacha